Z4 puede referirse a:
 Z4, computadora construida entre 1941 y 1945; 
 BMW Z4, un automóvil deportivo de 2002; o
 BMW Z4 M, la versión de altas prestaciones del BMW Z4.